Коралес Бланкос има више значења:

 Коралес Бланкос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Коралес Бланкос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику